Schemer ist der Familienname folgender Personen: 

 Naomi Schemer (1930–2004), israelische Sängerin
 Stefan Schemer (1928–2017), österreichischer Politiker (SPÖ)